Управление транспортным средством, или вождение, — процесс контролирования движения транспортного средства, такого как автомобиль, мотоцикл, автобус и т. д. с помощью органов управления в нём.

История 

Первое в мире автомобильное путешествие было совершено в августе 1888 года, когда жена Карла Бенца Берта захотела навестить своих знакомых, которые жили в 106 километрах от города Мангейма (в котором жили Карл и Берта) — в Пфорцхайме. Дорога, по которой они ехали, стала мемориальной.

В 1899 году Ф. Стэнли и его жена Флора поехали на автомобиле «Стэнли Пайер» на вершину горы Вашингтон для рекламы своего автомобиля. Они преодолели расстояние в 12 км за 2 часа.

В 1909 году Элис Рэмси стала первой женщиной, которая пересекла Соединённые Штаты.

Виды управления 
Управление бывает:
 Опасным. Это самый распространённый вид управления. В Правилах дорожного движения штраф за него предусмотрен в:
 Великобритании
 Канаде
 с 2016 года — в России.
 Безопасным. Принципы безопасного управления:
 Плавный старт и плавный тормоз
 Контролировать скорость
 Быть готовым к любым действиям водителей
 Заблаговременно уведомлять других участников движения о намерении, выполнить маневр(поворот, разворот, перестроение, остановка)
 Быть бдительным, внимательным, спокойным
 Соблюдать дистанцию и интервал
 Снижать скорость перед пешеходным переходом и на ж/д переездах.

Правила безопасного вождения предусмотрены в США.
 Рассеянным. По данным Министерства транспорта Соединённых Штатов, при рассеянном управлении создаётся риск столкновения в 23 раза выше, чем при безопасном. Также в США среди водителей был приведен опрос, который показал, что:
 86 % отвлекались во время управления
 37 % отправляли сообщения во время управления
 из них 18 % сообщили, что привыкли делать это часто
 36 % использовали карту для ориентирования
 20 % причёсывали волосы во время управления
 14 % водителей наносили макияж во время управления
 24 % просматривали Интернет во время управления.

Экзамены по вождению 
В большинстве стран в автошколах проводятся экзамены по вождению — сначала в помещении (используя виртуальную реальность), на закрытой специально оборудованной площадке (автодром), затем — по экзаменационным маршрутам в черте города и с 02.01.2020 на автомагистралях с автоинструктором. В России на автомобиле экзаменуемого должен быть опознавательный знак с буквой «У», дополнительные объемные зеркала заднего вида для автоинструктора, дублирующие педали управления для автоинструктора (сцепление, тормоз). Автомобиль должен быть зарегистрирован как учебный.

Ссылки 

Автомобиль